Taşova (district), een district van de Turkse provincie Amasya
 Taşova (stad), de hoofdplaats van het district